Fort Lee kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fort Lee (New Jersey)
Fort Lee (Virginia)